Picrodendraceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje 24 rodzaje liczące 96 gatunków. Rośliny te występują w Australii i Oceanii, w południowej Azji, w Afryce subsaharyjskiej, w Ameryce Środkowej i Południowej (z wyjątkiem Patagonii). Niektórzy przedstawiciele tej rodziny są ważnym źródłem drewna, toksyn i wykorzystywane są w lecznictwie ludowym.

Morfologia 
Drzewa, krzewy i półkrzewy. Zaliczane tu rośliny są zróżnicowane pod względem morfologicznym, częstą cechą jest naprzeciwległe ulistnienie i liście ząbkowane na brzegu z gruczołkami na szczycie ząbków. W obrębie rośliny spotyka się także rośliny ulistnione skrętolegle i okółkowo, z liśćmi pojedynczymi i pierzastymi, także z liśćmi całobrzegimi. Kwiaty są jednopłciowe (rośliny są dwu- i jednopienne) i zawsze pozbawione płatków korony. Kielich składa się z 2 do 10 i więcej działek, podobnie liczba pręcików wynosi od 2 do bardzo wielu. Czasem obecne są prątniczki. Zalążnia jest górna, składa się z 2 do 5 owocolistków, tworzących odpowiednią liczbę komór, w których znajdują się po 2 zalążki. Owocem są torebki, przy czym nasiona często rozsiewane są przez mrówki (myrmekochoria).

Systematyka 
Rodzina była włączana dawniej do wilczomleczowatych jako podrodzina Oldfieldioideae i była pierwszą wyodrębnioną rodziną z wilczomleczowatych po zmianach w systemach wynikających z zastosowania badań molekularnych w analizach filogenetycznych. Jako odrębna rodzina rośliny te włączone zostały do malpigiowców (Malpighiales), w obrębie których sytuowane są jako grupa siostrzana rodziny liściokwiatowatych (Phyllanthaceae). Taką też pozycję rodzina ta zajmuje w systemie APG III z 2009, APG IV z 2016 i według APweb.

 Wykaz rodzajów
 Androstachys Prain
 Aristogeitonia Prain
 Austrobuxus Miq.
 Celaenodendron Standley
 Choriceras Baill.
 Dissiliaria F. Muell. ex Baill.
 Hyaenanche Lamb.
 Kairothamnus Airy Shaw
 Micrantheum Desf.
 Mischodon Thwaites
 Neoroepera Müll. Arg. & F. Muell.
 Oldfieldia Benth. & Hook.
 Paradrypetes Kuhlmann
 Parodiodendron Hunz.
 Petalostigma F. Muell.
 Picrodendron Griseb.
 Piranhea Baill.
 Podocalyx Klotzsch
 Pseudanthus Sieber ex A. Spreng.
 Scagea McPherson
 Stachyandra J.-F. Leroy ex Radcl.-Sm.
 Stachystemon Planchon
 Tetracoccus Engelm. ex Parry
 Voatamalo Bosser
 Whyanbeelia Airy Shaw & B. Hyland

Przypisy 

Malpigiowce